{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56601) - || 2000 JS50 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56602) - || 2000 JQ51 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56603) - || 2000 JZ52 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56604) - || 2000 JN56 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56605) - || 2000 JG57 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56606) - || 2000 JF58 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56607) - || 2000 JL58 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56608) - || 2000 JS58 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56609) - || 2000 JA60 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56610) - || 2000 JZ60 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56611) - || 2000 JH61 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56612) - || 2000 JY61 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56613) - || 2000 JX62 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56614) - || 2000 JQ63 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56615) - || 2000 JL69 ||1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56616) - || 2000 JM70 ||1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56617) - || 2000 JZ72 ||2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56618) - || 2000 JC73 ||2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56619) - || 2000 JE73 ||2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56620) - || 2000 JL73 ||2 mei 2000 || NEAT
|-
| (56621) - || 2000 JB74 ||3 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (56622) - || 2000 JR75 ||5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56623) - || 2000 JC76 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56624) - || 2000 JQ76 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56625) - || 2000 JW77 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56626) - || 2000 JH78 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56627) - || 2000 JF84 ||5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56628) - || 2000 JG84 ||5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56629) - || 2000 KV || 25 mei 2000 || P. G. Comba
|-
| (56630) - || 2000 KP2 ||26 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56631) - || 2000 KV2 ||26 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56632) - || 2000 KE7 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56633) - || 2000 KY8 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56634) - || 2000 KZ11 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56635) - || 2000 KR12 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56636) - || 2000 KA14 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56637) - || 2000 KG14 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56638) - || 2000 KN15 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56639) - || 2000 KE19 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56640) - || 2000 KZ19 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56641) - || 2000 KN27 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56642) - || 2000 KU29 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56643) - || 2000 KY29 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56644) - || 2000 KL30 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56645) - || 2000 KV32 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56646) - || 2000 KW32 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56647) - || 2000 KG34 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56648) - || 2000 KH34 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56649) - || 2000 KD42 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56650) - || 2000 KE42 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56651) - || 2000 KH46 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56652) - || 2000 KJ48 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56653) - || 2000 KS48 ||29 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56654) - || 2000 KU50 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56655) - || 2000 KZ51 ||23 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56656) - || 2000 KW52 ||25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56657) - || 2000 KY52 ||25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56658) - || 2000 KJ55 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56659) - || 2000 KU55 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56660) - || 2000 KO56 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56661) - || 2000 KQ56 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56662) - || 2000 KY56 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56663) - || 2000 KF60 ||25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56664) - || 2000 KN60 ||25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56665) - || 2000 KJ62 ||26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (56666) - || 2000 KQ64 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56667) - || 2000 KF67 ||31 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56668) - || 2000 KE69 ||29 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (56669) - || 2000 KV71 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56670) - || 2000 KW74 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56671) - || 2000 KL75 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56672) - || 2000 KP76 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56673) - || 2000 KT76 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56674) - || 2000 KS77 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56675) - || 2000 KM78 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56676) - || 2000 LC || 1 juni 2000 || P. G. Comba
|-
| (56677) - || 2000 LG1 ||1 juni 2000 || Črni Vrh
|-
| (56678) - || 2000 LR1 ||3 juni 2000 || G. Hug
|-
| (56679) - || 2000 LB8 ||6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56680) - || 2000 LM8 ||6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56681) - || 2000 LY8 ||5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56682) - || 2000 LA9 ||5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56683) - || 2000 LC9 ||5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56684) - || 2000 LV10 ||4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56685) - || 2000 LE11 ||4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56686) - || 2000 LB12 ||4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56687) - || 2000 LE12 ||4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56688) - || 2000 LM12 ||5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56689) - || 2000 LD14 ||6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56690) - || 2000 LZ14 ||5 juni 2000 || Črni Vrh
|-
| (56691) - || 2000 LW16 ||4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56692) - || 2000 LK20 ||8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56693) - || 2000 LY20 ||8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56694) - || 2000 LC24 ||1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56695) - || 2000 LG26 ||1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (56696) - || 2000 LQ26 ||1 juni 2000 || LONEOS
|-
| (56697) - || 2000 LO27 ||6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (56698) - || 2000 LR27 ||6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (56699) - || 2000 LJ28 ||6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (56700) - || 2000 LL28 ||6 juni 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten